se puede referir a:

 Kaede, palabra japonesa que se refiere a un tipo de arce nativo de Japón.
 Kaede Rukawa, (楓・流川), un personaje del anime Slam Dunk.
 Kaede Minami, una personaje del manga y anime Mirmo! (Mirumo de Pon).
 Kaede Saitou, una personaje del anime Angelic Layer.
 La anciana Kaede, una personaje del anime Inuyasha.
 Lady Kaede, la villana de la película Ran de Akira Kurosawa.
 Kaede, un personaje de la serie de juegos The Last Blade.
 Un destructor japonés de la clase Matsu durante la Segunda Guerra Mundial, el Kaede.
 Kaede de Ninin Ga Shinobuden.
 Kaede Nagase, una personaje de Mahou Sensei Negima.
 Kaede Smith, un personaje de Killer 7.
 Kaede Fuyou, un personaje de Shuffle!.
 Kaede Shirakawa, la chica protagonista de la popular trilogía Tales of the Otori de Lian Hearn.
 Kaede Kimura, segunda personalidad de Kaere Kimura, un personaje de Sayonara Zetsubō Sensei.
 Kaede, nombre real de Lucy o Nyu, protagonista de Elfen Lied.
 Kaede Azusagawa, Hermana de Sakuta Azusagawa en el anime Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai
 Kaede Akamatsu, Personaje del juego Danganronpa V3: Killing Harmony de la saga de videojuegos Danganronpa.
 Kaede Otori, Compañera de clase de Komi y Tadano en el Anime Komi-san no puede comunicarse.

Nombres japoneses
Nombres femeninos